Ocucha es el nombre común utilizado para referirse a:

 Parietaria debilis, especie de plantas de flores perteneciente a la familia Urticaceae.
 Gomphrena perennis, planta perenne de la familia de las Amaranthaceae.